Salcia (Mehedinți), een gemeente in Mehedinți, Roemenië
 Salcia (Prahova), een gemeente in Prahova, Roemenië
 Salcia (Teleorman), een gemeente in Teleorman, Roemenië
 Salcia (Taraclia), een gemeente in het district Taraclia, Moldavië
 Salcia (Șoldănești), een gemeente in het district Șoldănești, Moldavië